Mephisto Walz ("Vals de Mefisto") puede hacer referencia a: 
Los Mephisto-Walzer, cuatro valses compuestos por Franz Liszt. 
 Mephisto Walz, una banda de rock gótico estadounidense.
The Mephisto Waltz, novela de Fred Mustard Stewart. 
The Mephisto Waltz, una película de terror de 1971 dirigida por Paul Wendkos.
"Mephisto-Waltzer", relato escrito por Sergio Pitol en 1979 y editado por Anagrama junto con otros tres relatos bajo el nombre Vals de Mefisto en 1981.